Hansen är ett vanligt svenskt efternamn av danskt-norskt ursprung. Det kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Hansen 7 822
 Hansén 566
 Hanssen 179
 Hanzén 106
Tillsammans blir detta 8 673 personer, vilket ger namnet plats nummer 96 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Hans son.

Personer med efternamnet Hansen eller varianter av detta namn

A
 Aage Marius Hansen (1890–1980), dansk gymnast
 Aage Sikker Hansen (1897–1955), dansk konstnär
 Aase Hansen (1893–1981), dansk författare
 Adolf Hansen (1936–2002), färöisk politiker
 Aksel Hansen (1853–1933), dansk skulptör
 Alan Hansen (född 1955), skotsk fotbollsspelare
 Alexander Hansen (född 1979), svensk handbollsspelare
 Alf Hansen (född 1948), norsk roddare
 Alvin Hansen (1887–1975), amerikansk ekonom
 Anders Hansen (född 1974), svensk psykiater och författare
 Anders Hansén svensk spelare av amerikansk fotboll
 André Hanssen (född 1981), norsk fotbollsspelare
 Andreas Hansen (1857–1932), norsk geolog
 André Hansen (född 1989), norsk fotbollsmålvakt
 Anja Hansen (född 1973), dansk handbollsspelare
 Anton Hansen (1891–1960), dansk tecknare
 Armauer Hansen (1841–1912), norsk läkare
 Ann-Mari Max Hansen (född 1949), dansk skådespelare
 Arne Bang-Hansen (1911–1990), norsk skådespelare
 Arvid Hansen (1894–1966), norsk tidningsman och politiker i arbeiderpartiet och i kommunisterna
 Arvid Hanssen (1932–1998), norsk författare
 Arvor Hansen (1886–1962)), dansk gymnast
 Ashia Hansen (född 1971), brittisk friidrottare
 Astrid Hansen (aktiv 1963–1968), norsk orienterare
 Arvid Hanssen (1932–1998), norsk författare
 Atle Hansen (aktiv 1985–1986), norsk orienterare
 Axel Henry Hansen (1887–1980), norsk gymnast
 Axel Valdemar Hansen (aktiv på 1890-talet), dansk friidrottare

B
 Beck Hansen (född 1970), amerikansk musiker
 Benny Hansen (1944–1998), dansk skådespelare
 Bent Hansen (1931–2000), dansk politiker, chefredaktör och författare
 Bent Hansen (fotbollsspelare) (1933–2001), dansk fotbollsspelare
 Bernhard Hansen (1864–1939), norsk affärsman och politiker
 Bente Hansen (född 1943), dansk keramiker
 Bjarne Håkon Hanssen (född 1962), norsk politiker
 Björn Hansen (1925–2015), svensk arkitekt
 Bob Hansen (född 1961), amerikansk basketspelare
 Brendan Hansen (född 1981), amerikansk simmare
 Brian Hansen (född 1990), amerikansk skridskoåkare
 Bruno Hansen (född 1966), svensk sångare
 Börje Hanssen (1917–1979), svensk sociolog

C
 Camilla Hansén (född 1976), svensk politiker, miljöpartist
 Carl Sundt-Hansen (1841–1907), norsk-dansk målare (även kallad Carl Hansen)
 Carla Hansen (1906–2001), dansk författare
 Caroline Graham Hansen (född 1995), norsk fotbollsspelare
 Cecilia Hansen (1897–1989), rysk violinist
 Charles Hansen (1903–1944), dansk skådespelare
 Christian Hansen, flera personer
 Christian Hansen (arkitekt) (1803–1883), dansk arkitekt
 Christian Hansen (gymnast) (1891–1961), dansk gymnast
 Christian Hansen (militär), (1885–1972), tysk militär
 Christian D.A. Hansen (1843–1916), dansk apotekare, fabrikör och godsägare
 Christain Frederik Hansen, flera personer
 Christian Frederik Hansen (arkitekt) (1756–1845), dansk arkitekt
 Christian Frederik Hansen (politiker) (1788–1873), dansk politiker
 Christian H. Hansen (född 1963), dansk politiker i Dans Folkeparti
 Christian Julius Hansen (1814–1875), dansk musiker
 Christiern Hansen, dansk skolmästare på 1500-talet
 Clifford Hansen (1912–2009), amerikansk politiker
 Constantin Hansen (1804–1880), dansk konstnär

D
 Dagmar Hansen (1871–1959), dansk varietéartist
 David Hansén (1880–1957), svensk politiker
 Ditte Hansen (född 1970), dansk skådespelare
 Dorthe Hansen (aktiv 1983), dansk orienterare

E
 Edmond Hansen (född 1800-talet), tysk regissör
 Edmund Hansen (1900–1995), dansk tävlingscyklist
 Einar Hansen (1902–1994) dansk-svensk förläggare
 Ejvind Hansen (1924–1996), dansk kanotist
 Elisabeth Ane Lisbeth Hansen (1774–1853), dansk författare och samhällsdebattör
 Else Hansen (1720–1784), mätress till Fredrik V av Danmark
 Else-Marie Hansen (1904–2003), dansk skådespelare
 Emil Christian Hansen (1842–1909), dansk mikrobiolog
 Emil Robert-Hansen
 Erik Hansen (1889–1967), tysk militär
 Erik Hansen (kanotist) (1939–2014), dansk kanotist
 Erik Hansen (seglare) (född 1945), dansk seglare
 Erik Fosnes Hansen (född 1965), norsk författare
 Ernst Hansen (1892–1968), dansk målare, tecknare och grafiker
 Ester Roeck-Hansen (1897–1987), svensk skådespelare
 Eva Hemmer Hansen (1913–1983), dansk författare, journalist, politiker och kvinnosakskämpe
 Eva Kjer Hansen
 Evald Hansen (1840–1920), dansk xylograf

F
 Folmer Hansen (1872–1958), dansk kosmopolit
 Frank Hansen (född 1945), norsk roddare
 Frantz Johannes Hansen (1810–1852), dansk skald
 Fred Hansen (född 1940), amerikansk stavhoppare
 Fred Hansen (ingenjör) (1897–1965), svensk ingenjör
 Frederik Carl Christian Hansen, flera personer
 Frederik Carl Christian Hansen (arkitekt) (1858–1923), dansk arkitekt
 Frederik Carl Christian Hansen (läkare) (1870–1934), dansk läkare, professor och boksamlare
 Fredrik Vilhelm Hansen (1862–1929), svensk ingenjör
 Frida Hansen (1855–1931), norsk textilkonstnär
 Fritz Hansen (möbelsnickare) (1847–1902), dansk snickare och fabrikör

G
 Georg Hansen
 Georg Hanssen (1809–1894), tysk nationalekonom, statistiker och agrarhistoriker
 Georg Emil Hansen (fotograf) (1833–1891), dansk fotograf
 George P. Hansen, författare och parapsykolog
 Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841–1912), norsk läkare
 Gudrun Folmer-Hansen (1896–1976), svensk skådespelare
 Gunnar Hansen, (född 1947), norsk-isländsk skådespelare
 Gus Hansen (född 1974), dansk pokerspelare

H
 H.C. Hansen (1906–1960), dansk politiker
 H.P. Hanssen (1862–1936), dansk redaktör och politiker
 Hans Christian Hansen (arkitekt) (1901–1978), dansk arkitekt (se även arkitekten Christian Hansen ovan, vars andranamn var Hans)
 Hans Jacob Hansen (1855–1936), dansk zoolog
 Hans-Jörgen Hansen (1920–2002), svensk veterinär och chef för Statens veterinärmedicinska anstalt
 Hans Jørgen Hansen (1879–1966), dansk landhockeyspelare
 Hans Marius Hansen (1886–1956), dansk fysiker
 Hans Nicolai Hansen (1835–1910), dansk politiker
 Hans Nikolaj Hansen (1853–1923), dansk konstnär
 Hans Peter Hansen
 Hans Peter Hanssen (1862–1936), dansk politiker
 Hans Trier Hansen
 Harald Hansen, flera personer
 Harald Hansen (målare) (1890–1967), dansk konstnär
 Harald Hansen (fotbollsspelare) (1884–1927), dansk fotbollsspelare
 Harald Hansen (gymnast) (1884–1956), norsk gymnast
 Hardy Hansen (född 1933), dansk fackföreningsman
 Harry Roeck-Hansen (1891–1959), svensk skådespelare.
 Haye-Walter Hansen
 Heinrich Hansen (1821–1890), dansk målare
 Helmer Hanssen (1870–1956), norsk polarfarare
 Henning Hansen (1880–1945), dansk arkitekt
 Henrik Toft Hansen
 Henry Hansen (1902–1985), dansk cyklist
 Henny Harald Hansen (1900–?), dansk antropolog
 Henriette Hansen(1814–1892), norsk skådespelare, sångerska och dansare
 Hjalmar Hansen (1873–1952), norsk musiker
 Holger Hansen (1929–2015), dansk politiker (venstre)
 Holger Juul Hansen (1924–2013), dansk skådespelare
 Hugo Hansén (född 1972), svensk regissör

I
 Ib Hansen (född 1928), dansk operasångare
 Ingeborg Hansen (1886–1954), dansk advokat och politiker, socialdemokrat och feminist
 Inger Elisabeth Hansen (född 1950), norsk författare
 Irene Hansen (född 1935), dansk skådespelare
 Ivar Hansen (1938–2003), dansk politiker (venstre), infrastrukturminister

J
 Jacob Hanssen (1892–1962), norsk arkitekt
 James Hansen (född 1941), amerikansk NASA-chef
 James V. Hansen (1932–2018), amerikansk republikansk politiker
 Jan-Erik Ebbestad Hansen (född 1946), norsk idéhistoriker
 Jannik Hansen (född 1986), dansk ishockeyspelare
 Jens Hansen (1816–1890), dansk kreatursuppfödare
 Jens Andersen Hansen (1806–1877), dansk politiker
 Jens Kristian Hansen (född 1926), dansk politiker, socialdemokrat, transportminister
 Jesper Hansen (sportskytt) (född 1980), dansk sportskytt
 Joachim Hansen (1930–2007), tysk skådespelare
 Jóhanna Maria Skylv Hansen (1877–1974), färöisk författare
 Johannes Hansen (1903–1995), dansk skulptör
 Johannes Hansen (gymnast)
 John Hansen, flera personer
 John Hansen (roddare) (född 1938), dansk roddare
 John Hansen (skådespelare), amerikansk skådespelare, röstskådespelare och producent
 Joseph Hansen (1910–1979), amerikansk kommunist
 Joseph Hansen (roddare) (född 1979), amerikansk roddare
 Jules Hansen (1828–1908), dansk diplomat
 Julia Hansen (född 1992), svensk serieskapare och konstnär
 Julie Hansen (1835–1895), dansk skådespelare
 Jørgen Hansen, flera personer
 Jørgen Hansen (biskop) (1802–1889), dansk biskop
 Jørgen Hansen (cyklist) (född 1942), dansk tävlingscyklist
 Jørgen Christian Hansen (1812–1880), dansk sångare
 Jørgen Peder Hansen (1923–1994), dansk politiker, socialdemokrat, statsråd och diplomat

K
 Kai Hansen (född 1963), tysk musiker
 Karl Hansen (1890–1959), svensk ryttare
 Karl Gustav Hansen (född 1914), dansk silversmed
 Kenneth Hansen (född 1960), svensk raceförare
 Kevin Hansen (volleybollspelare)
 Kian Hansen (född 1989), dansk fotbollsspelare
 Kirsten Hansen-Møller (född 1942), dansk skådespelare
 Kirsten Aagaard Hansen
 Klaus Hanssen (1844–1914), norsk läkare
 Krister Hansén (född 1966), svensk tonsättare

L
 Lars Friis-Hansen (född 1955), dansk handbollsspelare
 Lars Peter Hansen (född 1952), amerikansk nationalekonom
 Lasse Norman Hansen
 Lasse Svan Hansen
 Linn Hansén (född 1983), poet och redaktör

M
 Mads Hansen, flera personer
 Mads Hansen (författare) (1834–1880)m dansk skald
 Mads Hansen (ishockeyspelare) (född 1978), norsk ishockeyspelare
 Marian Aas Hansen (född 1975), norsk musiker
 Marie Bach Hansen
 Martin Hansen, svensk musikproducent
 Martin Hansen (fotbollsspelare) (född 1990), dansk fotbollsmålvakt
 Martin A. Hansen (1909–1955), dansk författare
 Mathias Hansen (1823–1905) norsk-svensk fotograf
 Mats Hansén (1947–2009), svensk konstnär
 Maurits Hansen (1794–1842), norsk författare
 Max Hansen (1897–1961), dansk skådespelare
 Michael Hansen (1890–1956), dansk-svensk bokförläggare
 Micky Skeel Hansen (född 1988), dansk skådespelare
 Mikkel Hansen (född 1987), dansk handbollsspelare
 Mogens Herman Hansen (född 1940), dansk filolog
 Monika Hansen (född 1943), tysk skådespelare
 Moses Hansen (född 1941), dansk predikant
 Mouritz Mørk Hansen

N
 Nelly Hansen
 Nicolaj Hansen (1855–1932), dansk violinist
 Niels Hansen, flera personer
 Niels Hansen (konstnär) (1880–1946), dansk konstnär
 Niels Hansen (operasångare) (1880–1969), dansk operasångare
 Niels Hansen Jacobsen (1861–1941), dansk skulptör
 Niels Richard Hansen (1933–2006), dansk jazzmusiker
 Nils Hansén (1920–1997), svensk kompositör

O
 Olaf Hansen (1870–1932), dansk författare
 Ole Hansen, flera personer
 Ole Hansen (militär) (1842–1922), norsk militär
 Ole Hansen (politiker) (1855–1928), dansk politiker
 Oskar Hansen (1895–1968), dansk musiker
 Ove Hansen (1909–1997), dansk politiker, socialdemokrat

P
 Patti Hansen (född 1956), dansk-amerikansk modell
 Patti Hansén (född 1970), finländsk-svensk radiopratare
 Paul Hansen (född 1964), svensk fotograf
 Per Joar Hansen (född 1965), norsk fotbollsspelare
 Peter Hansen, flera personer
 Peter Hansen (författare) (1840–1905), dansk författare
 Peter Hansen (konstnär) (1868–1928), dansk konstnär
 Peter Andreas Hansen (1795–1874), dansk astronom
 Peters Greger Hansen (född 1933), dansk kärnfysiker
 Pia Hansen (född 1965), svensk sportskytt
 Poul Hansen (1913–1966), dansk journalist och politiker, socialdemokrat
 Poul Hansen (arkitekt)(1913–1995), dansk-svensk arkitekt
 Preben Møller Hansen (1929–2008), dansk politiker
 Pål Hanssen (född 1972), norsk bandyspelare

R
 Ragnvald M. Hansen
 Randi Hansen (född 1958), norsk sångare
 Rasmus Hansen (1861–1914), dansk-svensk fackföreningsledare
 Rasmus Hansen (gymnast)
 Rasmus Quist Hansen
 René Toft Hansen
 Roar Hansen (född 1966), svensk fotbollstränare
 Ryan Hansen (född 1981), amerikansk skådespelare

S
 Signhild Arnegård Hansen (född 1960), svensk ekonom
 Sophus Hansen (1889–1962), dansk fotbollsspelare
 Sten-Olof Hansén (född 1939), finländsk företagsekonom
 Stig Hansén (född 1954), svensk författare och journalist
 Sven-Erik Hansén (född 1943), finländsk pedagog
 Sverre Hansen (1919–1995), norsk skådespelare
 Sverre Hansen (fotbollsspelare) (1913–1974), norsk fotbollsspelare
 Sverre Hansen (friidrottare) (1899–1991), norsk längdhoppare
 Svend Wiig Hansen
 Sören Hansen (1944–2017), svensk musiker och sångare
 Søren Hansen (1857–1946), dansk antropolog

T
 Tanya Hansen (född 1973), norsk porrskådespelare
 Theodor Hansén (1867–1947), svensk politiker
 Theophilus Hansen (1813–1891), dansk arkitekt
 Thore Hansen (född 1942), norsk tecknare
 Thorkild Hansen (1927–1989), dansk författare
 Thorleif Hansen (född 1948), svensk motocrossförare
 Thorvald Hansen (1847–1915), dansk trumpetare
 Timi Hansen (1958–2019), dansk musiker
 Timmy Hansen
 Tomas Hansen, svensk arkitekt
 Tone Helly-Hansen (född 1959), svensk skådespelare
 Torbjørn Hansen, norsk mördare
 Trine Hansen (född 1973), dansk roddare

U
 Ulf Hansen (född 1964), svensk musiker

W
 Waldemar Hansen (1869–1930), dansk skådespelare
 Wilhelm Hansen, flera personer
 Wilhelm Hansen (försäkringsman) (1868–1936), dansk försäkringsman
 Wilhelm Hansen (ingenjör) (1862–1929), svensk ingenjör
 Willy Hansen (1906–1978), dansk tävlingscyklist
 Wolfgang Thomas Hansen (1864–1918), dansk pianist

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn